Eriszum – imię trzech władców Asyrii:
 Eriszum I
 Eriszum II
 Eriszum III